L'anglais , ou , (pouvant être traduit par Arbre de la vie ou Arbre de vie) peut faire référence à :

 , un projet collaboratif en ligne sur la biodiversité et la phylogénie (créé en 1995) ;
 , un film de Terrence Malick (2011) ;
 , une attraction du parc Disney's Animal Kingdom, en Floride (depuis 1998),
 , un album de Yodelice (2009);
 , album de Cecil Taylor (1991);
 Tree of Life – Árbol de la vida, album de Lila Downs (1999).

Voir aussi 
 l'Arbre phylogénétique du vivant ;